Trout Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Trout Lake (Lardeau River) in British Columbia
 Trout Lake (Mattawa River), im Nipissing District, Ontario
 früherer Name von Sambaa K’e (See), in den Nordwest-Territorien 
 Trout Lake (Troutlake River), im Kenora District, Ontario
 früherer Name eines Sees in den Nordwest-Territorien, siehe Sambaa K’e (See)

in den Vereinigten Staaten:
 Trout Lake (See, Klickitat County), im Bundesstaat Washington
 Trout Lake (See, San Miguel County), im Bundesstaat Colorado
 Trout Lake (See, Vilas County), im Bundesstaat Wisconsin

Trout Lake ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 früherer Name einer Siedlung in den Nordwest-Territorien, siehe Sambaa K’e (Ort)

in den Vereinigten Staaten:
 Trout Lake (Michigan), Ort im Chippewa County, Michigan
 Trout Lake (Washington), Ort im Klickitat County, Washington

Siehe auch:
 Big Trout Lake 
 Trout Bog Lake
 Trout Lake Township